Tabrizi () ist ein von der Stadt Täbris abgeleiteter Namenszusatz.

Familienname 
 Ala ad-Din at-Tabrizi (1369–1405), arabischer Schachspieler
 Ala ed-Din Tabrizi, persischer Kalligraf und Kalligrafielehrer
 Abd al-Baqi Tabrizi (gest. 1629/1630), persischer Gelehrter, Dichter und Kalligraf
 Ali Tabrizi (* 1993), britischer Filmemacher und Regisseur
 Mir Ali Tabrizi, persischer Kalligraf aus dem 14./15. Jhd.
 Mohammad Hosseyn Tabrizi (gest. 1577), persischer Kalligraf
 Sa'eb Tabrizi (gest. 1676), persischer Dichter
 Seyyed Mohammad Hossein Behjat-Tabrizi (1906–1988), aserbaidschanisch-iranischer Dichter
 Schams-e Tabrizi, persischer Mystiker aus dem 12. Jahrhundert
 Qāsem-e Tabrizi (1356–1433), iranischer Dichter und Sufi, siehe Qāsem al-Anwār

Arabischer Personenname